Лахен:
 Лахен (Бавария) — посёлок в Германии;
 Лахен (Швиц) — коммуна в Швейцарии.